Niemcy:
 Garath – dzielnica Düsseldorfu

Inne:
 Garath – pałac

Zobacz też:
 Düsseldorf-Garath
 Garat